Spoiler kan syfta på

 Spoiler (fiktion) – en kommentar som avslöjar en viktig del av handlingen i en bok, pjäs, film eller ett spel
 Spoiler (aerodynamik) – en anordning som minskar lyftkraften
 Spoiler – alias för en fiktiv person i serien Batman, se Stephanie Brown